Michael Hoey ist der Name folgender Personen:

* Michael Hoey (Leichtathlet) (Mick Hoey; * 1939), irischer Leichtathlet 
 Michael Hoey (Sprachwissenschaftler) (1948–2021), britischer Sprachwissenschaftler 
 Michael Hoey (Golfspieler) (* 1979), nordirischer Golfspieler
 Michael A. Hoey (1934–2014), britischer Filmproduzent, -regisseur und Drehbuchautor 

Siehe auch:
 Michael Hoeye (* 1947), US-amerikanischer Schriftsteller